TTY (vom englischen teletypewriter) steht als Abkürzung für:
 Telex, siehe Fernschreiber
 ein Daten-Terminal, siehe Terminal (Computer)
 TTY-Schnittstelle, eine ehemals häufig gebräuchliche Schnittstelle zwischen zwei Datenverarbeitungsgeräten
 Schreibtelefon, ein Gerät zur Textübermittlung

tty steht für:
 Terminalemulation, der Kommandozeilenbefehl bei unixähnlichen Betriebssystemen (tty) für Terminalprogramme

Abkürzung